Lista konstruktorów, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Świata Formuły 1.

Terminologia 
W Formule 1 terminy „konstruktor” i „zespół” nie są równoważne. Zespół zgłasza samochód i kierowcę do wyścigu i jest odpowiedzialny za przygotowanie i utrzymanie tegoż samochodu podczas weekendu wyścigowego. Natomiast zgodnie z art. 6.3 regulaminu FIA Formuły 1 konstruktor to osoba (prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej), która projektuje części określone w osobnym załączniku. Według regulaminu „marka silnika lub podwozia to nazwa nadana przez jego konstruktora”. Od początku lat 80. każdy zespół musi posiadać prawa intelektualne do używanych przez siebie samochodów, stąd też obecnie terminy „konstruktor” i „zespół” są synonimami, z pewnymi wyjątkami, jak zespół BMS Scuderia Italia, który nigdy nie zbudował własnego samochodu, a korzystał z podwozi Dallary i Loli. Z kolei Boro czy Pearce nominowali się jako konstruktorzy, mimo że korzystali z samochodów wyprodukowanych przez inne firmy.

Do lat 70. konstruktorzy, produkujący samochody Formuły 1, poza wystawianiem zespołów fabrycznych, mogli dowolnie sprzedawać i wynajmować swoje pojazdy innym zespołom. Tacy producenci jak Brabham czy Lotus wynajmowali swoje samochody szerokim rzeszom klientów rywalizującym w Formule 1. Rob Walker Racing Team, wynajmujący samochody od różnych firm, odniósł pierwsze zwycięstwa dla Coopera i Lotusa jako konstruktorów.

Lista konstruktorów 
Lista obejmuje konstruktorów rywalizujących w Grand Prix Formuły 1. Nie obejmuje konstruktorów rywalizujących wyłącznie w nieoficjalnych wyścigach Formuły 1.

Legenda: GP = Liczba Grand Prix, w których uczestniczył konstruktor; Kier. = Liczba kierowców; Zgł. = Łączna liczba zgłoszeń; Zw. = Liczba wygranych Grand Prix; Pkt. = Liczba zdobytych punktów; PP = Liczba pole position; NO = Liczba najszybszych okrążeń; Pod. = Liczba podiów; WCC = Liczba zdobytych tytułów w klasyfikacji konstruktorów; WDC = Liczba zdobytych tytułów w klasyfikacji kierowców.

Na różowo zaznaczono konstruktorów występujących wyłącznie w Indianapolis 500, a na niebiesko konstruktorów zgłoszonych do sezonu 2022 Formuły 1.

Zmiany nazw 
Zmiany nazw konstruktorów wynikały zazwyczaj ze zmiany ich właścicieli. Zmiana nazwy konstruktora jest możliwa po zakończeniu sezonu.

 Arrows (1978–1990) → Footwork (1991–1996) → Arrows (1997–2002)
 Coloni (1987–1991) → Andrea Moda (1992)
 Copersucar (1975–1979) → Fittipaldi (1980–1982)
 Jordan (1991–2005) → Midland (2006) → Spyker (2007) → Force India (2008–2018) → Racing Point (2019–2020) → Aston Martin (od 2021)
 Ligier (1976–1996) → Prost (1997–2001)
 Lotus (2010–2011) → Caterham (2012–2014)
 March (1981–1982) → RAM March (1983) → RAM (1984–1985)
 March (1987–1989) → Leyton House (1990–1991) → March (1992)
 Minardi (1985–2005) → Toro Rosso (2006–2019) → AlphaTauri (od 2020)
 Onyx (1989–1990) → Monteverdi (1990)
 Osella (1980–1990) → Fondmetal (1991–1992)
 Politoys (1972) → Iso-Marlboro (1973–1974) → Williams (1975–1976) → Wolf-Williams (1976) → Wolf (1977–1979)
 Sauber (1993–2005) → BMW Sauber (2006–2010) → Sauber (2011–2018) → Alfa Romeo (od 2019)
 Stewart (1997–1999) → Jaguar (2000–2004) → Red Bull (od 2005)
 Toleman (1981–1985) → Benetton (1986–2001) → Renault (2002–2011) → Lotus (2012–2015) → Renault (2016–2020) → Alpine (od 2021)
 Tyrrell (1970–1998) → BAR (1999–2005) → Honda (2006–2008) → Brawn (2009) → Mercedes (od 2010)
 Venturi (1992) → Larrousse (1993–1994)
 Virgin (2010–2011) → Marussia (2012–2015) → Manor (2016)

Wyścigi nieoficjalne 
Poniższa lista przedstawia konstruktorów, którzy uczestniczyli w nieoficjalnych wyścigach Formuły 1 (tj. niewliczanych do Mistrzostw Świata wyścigach według przepisów Formuły 1), ale nigdy nie uczestniczyli w Mistrzostwach Świata Formuły 1. Ostatni nieoficjalny wyścig Formuły 1 odbył się w 1983 roku.

Niedoszłe projekty 
Poniższa lista przedstawia konstruktorów, którzy bez powodzenia planowali wystartować w wyścigach Formuły 1. Niektórzy z tych konstruktorów wybudowali samochody, które jednak nigdy nie ścigały się w Formule 1, ale mogły uczestniczyć w innych seriach wyścigowych. Na liście znajdują się jedynie ci konstruktorzy, o których wiadomo, że przynajmniej zaprojektowali samochód Formuły 1.

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła 1
 
Listy sportowe - Formuła 1